Ellissi grammaticale – in linguistica, omissione all'interno di un enunciato di elementi desumibili dal contesto
Ellissi – figura retorica
Ellissi (o ellisse) – figura geometrica
Ellissi temporale – tecnica narrativa

Altri progetti